Nowe Jankowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Nowe Jankowice, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nowe Jankowice, un village de la voïvodie de Łódź